Gironde je lahko:

 Gironde - departma v jugovzhodni Franciji
 Gironde - rečno ustje v Franciji